ХАЗ

 Хакасский алюминиевый завод
 Харьковский авиационный завод